Список эпизодов телесериала «Настоящий американец», премьера которого состоялась на канале CW 10 октября 2018 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2018—2019)

Сезон 2 (2019—2020)

Сезон 3 (2021)

Сезон 4 (2021—2022)

Сезон 5 (2022 - 2023)

Примечания 

Настоящий американец